Alpine Junction bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alpine Junction (New York), im Schuyler County
 Alpine Junction (Wyoming), im Lincoln County